Hannu Mäkelä ist der Name folgender Personen:

* Hannu Mäkelä (Schriftsteller) (* 1943), finnischer Schriftsteller
 Hannu Mäkelä (Leichtathlet) (* 1949), finnischer Sprinter